1. division 2010-11 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2010-11. Turneringen havde deltagelse af 12 hold og indledtes med et grundspil, hvor de 12 hold hver spillede 33 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 5 kampe. Uafgjorte kampe blev efterfulgt af sudden death. Hvis der ikke var opnået en afgørelse efter 5 minutters sudden death, blev kampen afgjort i straffeslagskonkurrence.

Turneringen blev vundet af Rødovre Skøjte & Ishockey Klub, der i finaleserien besejrede AaB Ishockey med 3-2 i kampe. Rødovre SIK var ellers kun sluttet på sjettepladsen i grundspillet men besejrede nr. 3, Herning IK, med 3-2 i kvartfinalen, og nr. 1, IC Gentofte Stars med 3-2 i semifinalen.

Bronzemedaljerne gik til grundspilsvinderen, IC Gentofte, som i bronzekampen besejrede Rungsted IK med 2-0 i kampe.

Stillinger og resultater

Grundspil

Slutspil

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier bedst af fem kampe, der blev spillet i perioden 16. - 28. februar. Placeringerne i grundspillet afgjorde hvilke hold, der mødtes i kvartfinalerne, idet holdene blev parret 1-8, 2-7, 3-6 og 4-5. Vinderne af kvartfinaleserierne, AaB Ishockey, IC Gentofte Stars, Rungsted IK og Rødovre SIK, gik videre til semifinalerne.

Semifinaler

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to semifinalister, IC Gentofte Stars og Rungsted IK, dvs. de to bedst placerede hold i grundspillet. Opgøret blev spillet bedst af tre kampe.

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division 2010-11

Noter 

2010-11
Ishockey i 2010
Ishockey i 2011